Музей культур — название нескольких этнографических музеев:
 Музей культур (Лугано)
 Музей культур (Хельсинки), 

Этнографические музеи